— синонимы названий нескольких родов организмов:
 , род растений из семейства яснотковых.
 , род растений из семейства паслёновых.
Panzeria Robineau-Desvoidy — род двукрылых из семейства тахин.